Gruppetto kan betyde flere ting:

 Gruppetto (cykling) - et begreb i cykling
 Gruppetto (musik) - et musikalsk begreb